2013-2014-es EHF-bajnokok ligája a legrangosabb európai férfi kézilabda kupa, mely jelenlegi nevén 21., jogelődjeivel együttvéve 54. alkalommal került kiírásra. A címvédő a német HSV Hamburg csapata. Magyarországot az MKB Veszprém KC valamint a Pick Szeged képviselte. A Veszprém selejtező nélkül, a csoportkörben kezdte a küzdelmeket, míg a Szeged szabadkártyás selejtezőcsoportban.

A sorozat győztese az SG Flensburg-Handewitt lett, amely a döntőben a THW Kiel csapatát győzte le 30-28-ra.  Ebben a szezonban jutott el először magyar csapat a Final Fourba, az MKB Veszprém KC végül a negyedik helyen végzett. A Pick Szeged nem jutott be a csoportkörbe.

Csapatok 
A 2013–2014-es EHF-bajnokok ligájában az alábbi 37 csapat vesz részt. A táblázatban az adott szakaszban csatlakozó csapatok nevei találhatóak.

Selejtező

1-es selejtezőcsoport

2-es selejtezőcsoport

3-as selejtezőcsoport

Szabadkártyás kvalifikáció 
A szabadkártyás csapatokat összesorsolták egymással, és a párharcok győztesei juthattak be a Bajnokok ligája csoportkörébe. A vesztesek pedig az EHF-kupában folytatták a szezont.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Final Four 
A Final Fourt idén is Kölnben rendezik, a Lanxess Arenában 2014. május 31. - június 1-jén.

Statisztikák

Góllövőlista

All-Star csapat 
 Kapus:  Niklas Landin Jacobsen
 Jobbszélső:  Luc Abalo
 Jobbátlövő:  Kiril Lazarov
 Irányító:  Mikkel Hansen
 Beállós:  Renato Sulić
 Balátlövő:  Momir Ilić
 Balszélső:  Tyimur Gyibirov

További díjak 
Idén először osztották ki a Final-Four legértékesebb játékosának járó díjat.
 A Final-Four legértékesebb játékosa:  Aron Pálmarsson
 Legjobb védőjátékos:  Schuch Timuzsin

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap

EHF-bajnokok ligája
Ehf
Ehf